Miejscowości w USA:
 New Buffalo – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 New Buffalo – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
Gminy w USA:
 New Buffalo (ang. New Buffalo Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien